Японская теннисистка Наоми Осака — победительница турнира. Впервые в истории представительница Японии победила на турнирах серии Большого шлема. 

Прошлогодняя чемпионка — Слоан Стивенс — не защитила титул, проиграв в четвертьфинале латвийской теннисистке Анастасии Севастовой.

Посев 

  Симона Халеп (Первый круг)
  Каролина Возняцки (Второй круг)
  Слоан Стивенс (Четвертьфинал)
  Анжелика Кербер (Третий круг)
  Петра Квитова (Третий круг)
  Каролин Гарсия (Третий круг)
  Элина Свитолина (Четвёртый круг)
  Каролина Плишкова (Четвертьфинал)
  Юлия Гёргес (Второй круг)
  Алёна Остапенко (Третий круг)
  Дарья Касаткина (Второй круг)
  Гарбинье Мугуруса (Второй круг)
  Кики Бертенс (Третий круг)
  Мэдисон Киз (Полуфинал)
  Элизе Мертенс (Четвёртый круг)
  Винус Уильямс (Третий круг)

<ol start=17>
  Серена Уильямс (Финал)
  Эшли Барти (Четвёртый круг)
  Анастасия Севастова (Полуфинал)
  Наоми Осака (Титул)
  Михаэла Бузарнеску (Снялась)
  Мария Шарапова (Четвёртый круг)
  Барбора Стрыцова (Третий круг)
  Коко Вандевеге (Первый круг)
  Дарья Гаврилова (Второй круг)
  Арина Соболенко (Четвёртый круг)
  Анастасия Павлюченкова (Первый круг)
  Анетт Контавейт (Первый круг)
  Доминика Цибулкова (Четвёртый круг)
  Карла Суарес Наварро (Четвертьфинал)
  Магдалена Рыбарикова (Первый круг)
  Мария Саккари (Второй круг)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Эйжа Мухаммад (Первый круг)
  Клер Лю (Второй круг)
  Аманда Анисимова (Первый круг)
  Уитни Осигве (Первый круг)
  Виктория Азаренко (Третий круг)
  Светлана Кузнецова (Первый круг)

<ol start=7>
  Лизетт Кабрера (Первый круг)
  Армони Тан (Первый круг)
  Ваня Кинг (PR, второй круг)
  Маргарита Гаспарян (PR, первый круг)
  Лаура Зигемунд (PR, первый круг)
  Тимея Бачински (PR, первый круг)

Победители квалификационного отбора и лаки-лузеры

По итогам квалификационного турнира в сетку турнира пробились:

  Джил Тайхманн (Второй круг)
  Мария Боузкова (Первый круг)
  Анна Калинская (Первый круг)  
  Юлия Глушко (Второй круг)
  Каролина Мухова (Третий круг)  
  Ангелина Калинина (Второй круг) 
  Аранча Рус (Первый круг)  
  Франческа Ди Лоренцо (Второй круг)  

<ol start=9>
  Унс Джабир (Первый круг) 
  Николь Гиббс (Первый круг) 
  Хезер Уотсон (Первый круг) 
  Вера Звонарёва (Второй круг)
  Катинка фон Дайхманн (Первый круг, снялась из-за травмы) 
  Даниелла Лао (Первый круг) 
  Патти Шнидер (Первый круг) 
  Эжени Бушар (Второй круг)

Лаки-лузеры:

  Мэдисон Бренгл (Первый круг)

<ol start=2>
  Мона Бартель (Первый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 

Взрослые
Женские теннисные турниры